Achleithen ist der Name folgender Orte:
 Achleithen (Gemeinde Ottnang), Ortsteil der Marktgemeinde Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Achleithen (Gemeinde Thalheim), Ortsteil der Gemeinde Thalheim bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Achleiten